Het WTA-tennistoernooi van Wenen (officieel Uniqa Grand Prix) van 2001 vond plaats van 9 tot en met 15 juli 2001 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het was de 29e editie van het Austrian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Barbara Schett was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Paola Suárez.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor in de tweede ronde haar openingspartij van de latere winnares.

De ongeplaatste Iroda Tulyaganova uit Oezbekistan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets. Tulyaganova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Oostenrijk op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Laura Montalvo en Paola Suárez had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Argentijnse Suárez prolongeerde haar titel, met landgenote Patricia Tarabini aan haar zijde. Suárez en Tarabini waren het eerste reekshoofd – in de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Vanessa Henke en Lenka Němečková in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Suárez had daar­naast zeventien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Tarabini veertien.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Zuzana Váleková uit Slowakije. Zij hadden het kwalificatie­toernooi niet doorstaan, maar werden door de afmelding van Majoli en Nagyová alsnog als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten. Daar wisten zij door te dringen tot de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wenen 2001
Wenen